

Prénom 

 Neal est un prénom anglais d'origine irlandaise, aussi orthographié  et .

Patronyme 

 Claude Neal (?-1934), victime de lynchage américaine ;
 David Dalhoff Neal (1838-1915), artiste américain ;
 Diane Neal (née en 1976), actrice américaine ;
 Dylan Neal (né en 1969), acteur et producteur canadien ;
 Elise Neal (née en 1966), actrice américaine ;
 Elizabeth Neal (née en 1998), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Gary Neal (né en 1984), joueur américain de basket-ball ;
 James Neal (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Neal (1793-1876), écrivain américain ;
 Kenny Neal (né en 1957), musicien américain ;
 Larry Neal (1937-1981), écrivain américain ; 
 Lorenzo Neal (né en 1970), joueur américain de football américain ;
 Mike Neal (1987-), joueur américain de football américain ;
 Patricia Neal (1926-2010), actrice américaine ;
 Phil Neal (né en 1951), joueur anglais de football ;
 Raphaël Neal (1980-), réalisateur, photographe et acteur français ;
 Richard Neal (1949-), homme politique américain ;
 Tom Neal (1914-1972), acteur américain.

Toponyme 

 Le col de Néal, col situé dans le Queyras, dans les Hautes-Alpes en France ;
 Le lac de Néal, lac situé dans le Queyras, dans les Hautes-Alpes en France ;
 Le Néal, rivière de Bretagne.

Voir aussi 

  ;
  ;
  ;
 .

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme français